Буафле́ () — город в центральной части Кот-д’Ивуара, административный центр области Марауэ, а также .

Географическое положение 
Город находится в центральной части области, на левом берегу реки Красная Бандама, на расстоянии приблизительно 52 километров к западу-северо-западу (WNW) от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 165 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 34 562 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Ямусукро.

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара